Васи́лий Горшко́в:
 Горшков, Василий Артёмович (1886—1943) — советский инженер-капитан 1-го ранга.
 Горшков, Василий Геннадьевич (род. 1977) — российский легкоатлет (прыжки с шестом).
 Горшков, Василий Николаевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.